Irving (Illinois)
Irving (Iowa)
Irving, Kalifornia (egyértelműsítő lap)
Irving (Duluth), Minnesota
Irving (New York)
Irving (Texas)
Irving (Wisconsin)
Irving (közösség, Wisconsin)
Irving Park
 Irving Township (Illinois)
 Irving Township (Michigan)
 Irving Township (Minnesota)